27 Batalion Saperów (1939)
 27 Batalion Saperów (LWP)